Kubanek ist der Familienname folgender Personen:

 Hermine Kubanek (1917–2001), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Ludwig Kubanek (1877–1929), badischer Bildhauer